Almoloya ist der Name folgender Orte in Mexiko:

im Bundesstaat Hidalgo:
 Almoloya (Acatlán), Ort im Municipio Acatlán
 Almoloya (Almoloya), Ort im gleichnamigen Municipio
 Almoloya (Cuautepec de Hinojosa), Ort im Municipio Cuautepec de Hinojosa

im Bundesstaat México:
 Almoloya de Alquisiras
 Almoloya de las Granadas
 Almoloya del Río
 Villa de Almoloya de Juárez

im Bundesstaat Oaxaca:
 Almoloya de Gutiérrez

im Bundesstaat Puebla:
 Almoloya (Puebla)

Almoloya bezeichnet zudem folgende Verwaltungseinheiten:
 Municipio Almoloya, Municipio im Bundesstaat Hidalgo
 Municipio Almoloya de Alquisiras, Municipio im Bundesstaat México
 Municipio Almoloya de Juárez, Municipio im Bundesstaat México
 Municipio Almoloya del Río, Municipio im Bundesstaat México